Alberto da Giussano peut désigner :
 Alberto da Giussano, une figure légendaire du  ;
 Alberto da Giussano, une sous-classe de croiseur léger de classe Condottieri de la marine italienne construit, entre 1928 et 1930 ;
 Alberto da Giussano, un croiseur léger de la classe Alberto da Giussano de la marine italienne.